UTC — многозначная аббревиатура:
 UTC — Universal Time Coordinated
 UTC — United Technologies Corporation